Села:
 Ревне — Київська область, Бориспільський район, Ревненська сільська рада
 Ревне — Чернівецька область, Кіцманський район, Стрілецько-Кутська сільська рада